Gottfried Christian von Schreyvogel ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Christian von Schreyvogel (Bankier) (um 1664–1737), österreichischer Bankier 
 Gottfried Christian von Schreyvogel (Amtmann), deutscher Amtmann